Курбузон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Курбузон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура